Га́нгток (, ) — город в Индии, в Гималаях, административный центр штата Сикким. Население — 98 тыс. жителей (2011). Торгово-транспортный узел. Кустарные промыслы. Институт тибетологии. Развивается туризм. Является самым высокогорным городом в Индии.

История 
До 1975 года Сикким был независимым княжеством, хотя и обременённым особым соглашением, позволяющим Индии контролировать его иностранные отношения и вопросы, связанные с обороной. Однако, период политического кризиса и восстаний в столице Сикким — Гангтоке, привёл к тому, что Индия аннексировала территории княжества, и Сикким превратился в 22 индийский штат. Сегодня правительство Индии тратит огромные средства на реконструкцию дорог, электрификацию, водоснабжение и промышленное развитие Сиккима.

Гангток стал столицей Сиккима лишь в середине XIX века (предыдущие столицы располагались в Яксуме и Рабданцэ), и за последние годы претерпел значительную модернизацию.

С открытием перевала Нату-Ла в 2006 году ожидается развитие торговли в Гангтоке и во всём штате.

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей Гангтока можно отметить Цук Ла Канг — королевский дворец, также являющийся главным буддистским храмом Сиккима. Однако он открыт для посетителей только раз в году, во время празднования тибетского нового года, когда тысячи людей стекаются посмотреть знаменитый танец Чёрной Короны, символизирующий победу добра над злом.

Одно из интереснейших мест для посещения в Гангтоке — Музей Института Тибетологии. Основанный в 1958 году и построенный в традиционном тибетском стиле, институт занимается развитием исследований языка и традиций Тибета. Здесь представлено одно из богатейших в мире собраний древних книг и редких рукописей, предметов культа и тибетской живописи тангка.

В Гангтоке стоит посетить несколько буддистских монастырей и замечательный парк орхидей, где представлено около 450 видов этих цветов. Самый хороший вид на Канченджангу открывается с площадки Таши, при условии, что гору не закрывают облака. Окрестности Гангтока изобилуют горными озёрами и парками.

На противоположном склоне долины реки Ранипул расположен монастырь Румтек.

Климат

Ссылки 
 Гангток на Sikkim info 

Города Сиккима
Столицы штатов и территорий Индии
Восточный Сикким